In Love with Love, film américain réalisé par Rowland V. Lee sorti en 1924.
 In Love with Love, chanson de Debbie Harry sortie en 1987.
 In Love with Love, album d'Elva Hsiao sorti en 2003.